Кроп:
 Кроп, или кадрирование, — вырезание фрагмента из изображения.
 Кроп-фактор — условный коэффициент у цифровых фотокамер.
 Кроп — город в Германии.

См. также